Багрянка е село в Южна България. То се намира в община Момчилград, област Кърджали.

Бележки 

Села в област Кърджали
Населени места в община Момчилград